Sinalização por canal comum é uma forma moderna de sinalização telefônica e não mais está associada fisicamente aos troncos pelos quais a voz trafega. 

Usa-se um dado canal de um dado tronco E1, como um canal de dados de 64 Kbps, e por ele trafega-se toda a sinalização telefônica numa forma totalmente digital e estruturada, correspondente a uma grande quantidade (milhares) de canais de voz de vários troncos E1.

O protocolo atual deste tipo de sinalização é o de número 7, sigla SCC7, para Sinalização por canal comum número sete.

Esta sinalização consiste de uma Parte de Transferência de Mensagens (MTP) e várias Partes de Usuário (UP). 

A Parte deste protocolo que é usada para o Usuário de Telefonia é o de sigla TUP.

A Parte mais genérica, que inclui Serviços Integrados (RDSI), é a de sigla ISUP.

No Brasil, a Parte mais utilizada da SCC7 é a TUP ou BR-TUP.

No Brasil especifica-se esta sinalização (Versão Nacional) nos documentos, entre outros:

SDT220.250.715 (Especificações de Sinalização por canal Comum),
SDT 210.110.724 (Requisitos mínimos do subsistema de Usuário para Telefonia do Sistema de Sinalização por Canal Comum CPA-T, TUP (ITU-T Versão Nacional) para a rede nacional de telefonia), 
SDT220.250.732 (Subsistema de Usuário RDSI - ISUP do Sistema de sinalização por Canal Comum nº 7),
SDT220.250.735 (Subsistema de - MTP),
SDT 20.500.711 (Requisitos mínimos do subsistema de Transferência de Mensagens do Sistema de Sinalização por Canal Comum MTP (ITU-T Versão Nacional) para a rede nacional de telecomunicações).

Comunicação